Четверин — русская фамилия.

Носители:
 Четверин, Александр Борисович (род. 1953) — российский молекулярный биолог, член-корреспондент РАН.
 Четверин, Владимир Павлович (1874—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.